Kibo har flere betydninger:

Kibo – Kilimanjaros højeste vulkan (5.895 m) med toppen Uhuru Peak
Kibō – Japansk laboratoriemodul kobles til den Internationale Rumstation i 2008-2009.